

Літава — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю.
 Літава — річка в Бансько-Бистрицькому та Нітранському краях.

Літава — річка в Злінському та Південноморавському краї.

Див. також 
 Лтава